

Wydarzenia 

 2 listopada – Donus wybrany papieżem.
 Chiny wycofały się z Korei.

676